Fu scelto dagli Yomiuri Giants al 1º giro nel Draft della Nippon Professional Baseball nel 1980.

È stato il manager della nazionale di baseball del Giappone al World Baseball Classic 2009.

Statistiche

Giocatore

Manager

Grassetto: Campioni Japan Series

Note

Collegamenti esterni